(1820-1821), prête italien,
  (1974-), écrivain italien,
  (1974-), entraineur italien de basket-ball, 
 Gianni Cavina (1940-2022), acteur italien,
 Giulio Cavina (1888-1951), syndicaliste et député italien,
  (1955-), évêque italien, 
  (1929-1977), homme politique italien.
  (1731-1808), mathématicien italien. 

Patronyme italien